Pariambidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Pariambidae i överfamiljen Caprelloidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pariambidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Pariambidae